

Patronyme 
Scarpetta ou Scarpetta-De Filippo est un nom de famille d'origine italienne, notamment porté par :
 Eduardo Scarpetta, artiste comédien italien.
 Guy Scarpetta (1946-), maître de conférence (littérature, cinéma), essayiste, critique d'art.

Prénom 
 Scarpetta Ordelaffi (?-1317?), noble italien.

Œuvres 
 Scarpetta est le titre d'un roman policier américain de Patricia Cornwell.
 Kay Scarpetta est l'héroïne de plusieurs romans policiers de cet auteur.

Homonymie de patronyme italien